Ciechan Shandy – napój piwny typu radler warzony w Browarze Ciechan. Składa się w 40% z piwa bazowego, którym jest Ciechan Wyborne, oraz w 60% z lemoniady miodowo-cytrynowej. Zawiera 2% alkoholu oraz 11% ekstraktu. Czas produkcji oraz termin przydatności wynoszą po 45 dni.

Przypisy 

Piwa warzone w Browarze Ciechan